Purushartha (sanscrito पुरुषार्थ) letteralmente significa "obbiettivo della ricerca umana" e nella cultura induista rappresenta i quattro scopi della vita di un uomo: Dharma (valori morali), Artha (benessere economico), Kama (piacere) e il Moksha (liberazione spirituale).

In generale, tutti e quattro rivestono un ruolo fondamentale nella vita di un uomo, ma in tempo di guerra il Dharma ricoprirebbe un ruolo più rilevante di Artha e Kama, mentre l'ultimo, il Moksha, rappresenta la realizzazione finale nella vita di un uomo.

Collegamenti esterni 
 

Concetti induisti